Die Formel-3000-Saison 1998 war die 14. Saison der Formel 3000. Sie begann am 11. April 1998 in Oschersleben und endete am 26. September 1998 auf dem Nürburgring. Insgesamt wurden zwölf Rennen gefahren. Den Meistertitel der Fahrer gewann Juan Pablo Montoya, dessen Team Super Nova Racing den Meistertitel der Teams gewann.

Starterfeld 
Alle Fahrer benutzten Lola T96/50 Chassis mit Zytek-Judd-V8-Motoren und Reifen von Avon.

1 Die Fahrer standen zwar auf der Meldeliste, nahmen aber an keinem Rennen teil.

Rennen 
Es fanden zwölf Rennen statt. Die Rennen in Imola, Barcelona, Monte Carlo, Zeltweg, Hockenheim, Budapest, Spa-Francorchamps und Nürburg wurden im Rahmenprogramm der Formel 1 ausgetragen.

Wertungen

Fahrerwertung

Teamwertung 

Formel-3000-Saison
Motorsportsaison 1998